El Camp del Xei és un antic camp de conreu modernament convertit en part en estatge per a cavalls del terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Està situat molt a prop al sud-est del poble de Monistrol de Calders, a la dreta de la riera de Sant Joan, a sota i al sud-oest de la masia de Saladic.

Bibliografia 
 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Enllaços externs 
 El Camp del Xei en el seu entorn a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Xei